Узи Ландау (, род. , Хайфа, Британская подмандатная Палестина) — израильский политик, депутат кнессета 11-го — 16-го созывов от партии «Ликуд», а также 18-го — 19-го созывов от партии «Наш дом Израиль» («НДИ»).

Биография 
Узи Ландау родился 2 августа 1943 года в Хайфе в семье Хаима и Ольги Ландау.

Отец, Хаим Ландау — в то время видный деятель еврейской национально-освободительной организации Эцель, впоследствии депутат кнессета от партии Херут и Ликуд, министр.

Узи Ландау служил в воздушно-десантных войсках Армии обороны Израиля. Действительную службу закончил в звании майора (рав-сэрен), и продолжил резервистскую службу в боевых частях армейской разведки.

Ландау учился в Массачусетском технологическом институте, где получил степень бакалавра. Затем в Технионе — Израильском технологическом институте получил степень магистра, а докторскую диссертацию защитил, вернувшись в Массачусетский технологический институт. Специальность — системный аналитик.

Преподавал в Технионе, работал генеральным директором министерства транспорта, был членом совета авиационной кампании Эль-Аль и совета директоров Израильских авиалиний.

Общественная деятельность

В партии «Ликуд» 
 Кнессет 11 13 августа 1984 — 21 ноября 1988
 Кнессет 12 21 ноября 1988 — 13 июля 1992
 Кнессет 13 13 июля 1992 — 17 июня 1996
 Кнессет 14 17 июня 1996 — 7 июня 1999
 Кнессет 15 7 июня 1999 — 17 февраля 2003
 Кнессет 16 17 февраля 2003 — 17 апреля 2006

Должности в комиссиях 
Кнессет 11
 Председатель подкомиссии по вопросам репатриантов из СССР
 Член экономической комиссии
 Член комиссии репатриации и абсорбции
 Член комиссии по вопросам государственного контроля
Кнессет 12
 Председатель подкомиссии по бюджету обороны
 Член экономической комиссии
 Член комиссии по иностранным делам и обороне
 Член законодательной комиссии
Кнессет 13
 Член экономической комиссии
 Член комиссии по вопросам государственного контроля
Кнессет 14
 Председатель комиссии по иностранным делам и обороне
 Член комиссии по науке и технологии
 Член комиссии по иностранным делам и обороне
 Член комиссии по вопросам государственного контроля
Кнессет 15
 Председатель комиссии по вопросам государственного контроля
 Член подкомиссии по контролю Армии обороны Израиля и системы безопасности
Кнессет 16
 Член комиссии по иностранным делам и обороне
 Член комиссии по внутренним делам и защите окружающей среды

Другие должности 
Кнессет 12
 Член израильской делегации на мадридской мирной конференции
 Наблюдатель кнессета в Европейском совете
Кнессет 13
 Наблюдатель кнессета в Европейском совете

Фракции 
 Кнессет 11—13 Ликуд
 Кнессет 14 Ликуд — Гешер — Цомет, Ликуд — Цомет, Ликуд
 Кнессет 15—16 Ликуд
 Кнессет 18—19 Наш дом Израиль

Деятельность в правительстве 
 Кнессет 15 правительство 29
Министр внутренней безопасности
 Кнессет 16 правительство 30
по 28 октября 2004 года Министр в министерстве главы правительства

Внутрипартийная оппозиция 
В 2003 году Узи Ландау стал лидером внутрипартийной оппозиции Ариэлю Шарону, выступавшей против демонтажа еврейских поселений в секторе Газа. Он утверждал:

26 октября 2004 года министр Узи Ландау голосовал в кнессете против плана главы правительства об одностороннем отступлении. По завершении голосования Ариэль Шарон вызвал его и вручил письмо об увольнении.

После осуществления своего плана Ариэль Шарон вышел из партии Ликуд и сформировал из своих сторонников новую партию Кадима.

Узи Ландау остался в Ликуде, и к парламентским выборам 2006 года занял 14 место в его списке, но тогда партия получила лишь 12 мандатов, и он не прошёл в кнессет 17-го созыва. В феврале 2008 года, после ухода из кнессета Дани Наве, у него появилась возможность вернуться к парламентской деятельности, но Узи Ландау отказался.

Узи Ландау считался одним из символов «Ликуда». Он — один из ветеранов этой партии, хранивший верность идеалам борцов за независимость Израиля. Однако, 17 ноября 2008 года Ландау объявил, что переходит в партию «Наш дом Израиль».

С партией «Наш дом Израиль» 
На совместной с председателем НДИ Авигдором Либерманом пресс-конференции, Узи Ландау сообщил, что будет баллотироваться по списку НДИ в кнессет 18-го созыва. Он получил второй номер в списке НДИ вслед за лидером партии. Ландау сказал, что присоединился к НДИ несмотря на то, что по некоторым вопросам не разделяет точку зрения Либермана.

Партия НДИ получила на парламентских выборах 10 февраля 2009 года 15 мандатов. Узи Ландау стал депутатом кнессета, а с 24 февраля 2009 года, когда НДИ вошла в правительственную коалицию с партией Ликуд, Ландау получил должность министра энергетики и водоснабжения.

С марта 2013 по февраль 2015 возглавлял министерство туризма Израиля.

Накануне парламентских выборов (2015) на фоне коррупционного скандала вокруг партии Либермана, к которому министр Ландау не имел никакого отношения, он заявил о своём выходе из этой партии и уходе из политики.

Личная жизнь 
Узи Ландау женат, у него трое детей и шестеро внуков. Живёт в городе Раанана.

Примечания

Ссылки 
 Узи Ландау на сайте кнессета
 Узи Ландау на сайте партии «Наш дом — Израиль»

Министры энергетики и водоснабжения Израиля
Депутаты кнессета по алфавиту
Депутаты кнессета от партии «Ликуд»
Депутаты кнессета от партии «Наш дом Израиль»
Выпускники Техниона — Израильского технологического института
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института
Преподаватели Массачусетского технологического института
Профессора Техниона
Депутаты кнессета XVIII созыва
Депутаты кнессета XIX созыва
Депутаты кнессета XI созыва
Депутаты кнессета XII созыва
Депутаты кнессета XIII созыва
Депутаты кнессета XIV созыва
Депутаты кнессета XV созыва
Депутаты кнессета XVI созыва
Участники Шестидневной войны
Участники войны Судного дня
Офицеры Израиля
Председатели комиссии кнессета по иностранным делам и безопасности
Председатели комиссии кнессета по вопросам государственного контроля